Lawton ist der Name mehrerer

Ortschaften in den Vereinigten Staaten:
 Lawton (Georgia), im Jenkins County
 Lawton (Indiana), im Pulaski County
 Lawton (Iowa), im Woodbury County
 Lawton (Kansas), im Cherokee County
 Lawton (Kentucky), im Carter County
 Lawton (Michigan), im Van Buren County
 Lawton (Nevada), im Washoe County
 Lawton (North Dakota), im Ramsey County
 Lawton (Oklahoma), im Comanche County
 Lawton (Pennsylvania)
 Lawton (South Carolina)
 Lawton (Tennessee), im McNairy County
 Lawton (West Virginia), im Fayette County
 Lawton (Wisconsin), im Pierce County

Personen:
 Alma Lawton (1896–1982), britische Schauspielerin
 Barbara Lawton (* 1951), US-amerikanische Politikerin
 Brian Lawton (* 1965), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Charles Lawton junior (1904–1965), US-amerikanischer Kameramann
 Daniel Lawton (1881–1979), französischer Tennisspieler
 David Lawton (* 1948), US-amerikanischer Anglist
 Denyce Lawton (* 1978), US-amerikanische Schauspielerin und Model

 Frank Lawton (1904–1969), britischer Schauspieler
 Harold Lawton (1899–2005), britischer Frankoromanist
 J. F. Lawton (* 1960), US-amerikanischer Drehbuchautor, Filmregisseur und -produzent
 John Lawton (1946–2021), englischer Rock ’n’ Roll-Sänger
 Kevin Lawton (* 1960), neuseeländischer Ruderer
 Scott Lawton (* 1960), US-amerikanischer Dirigent und Pianist
 Tina Lawton (1944–1968), australische Folksängerin
 Tom Lawton (* 1962), australischer Rugby-Union-Spieler
 Tommy Lawton (1919–1996), englischer Fußballspieler und -trainer
sowie
 Lawton Chiles (1930–1998), US-amerikanischer Politiker
 Barbara Inkpen verh. Lawton (1949–2021) britische Hochspringerin

Marken:
 ehemalige britische Automarke, siehe Whitlock (Automarke)

Siehe auch

 Lawton Township